Топологія є розділом математики, що вивчає просторові властивості, які зберігаються при неперервних деформаціях (розтягування без дірок або склейка). Ці властивості називаються топологічними інваріантами.

Термін топологія також може означати таке:
 Топологія, як множина відкритих куль, що визначають топологічний простір
 Топологія (електроніка), як взаємне розташування електронних компонент
 Топологія мереж, термін що використовується при описі комп'ютерних мереж
 В картографії, топологічна мапа є сильно спрощеним варіантом справжньої мапи, в якому збережені топологічні властивості і знехтувано масштабом та точною формою
 У філогенетиці, шаблон брунькування філогенетичного дерева

Посилання